Les élections législatives ont eu lieu en Suède le . Les  du Riksdag sont élus pour un mandat de quatre ans.

Résultats

Analyse

Notes et références 

2002
Suede
Elections
Politique en septembre 2002